Suite é uma palavra francesa que significa "sequência" ou "conjunto".

Suíte pode referir-se a:
 Suíte musical, sequência de movimentos musicais dançantes muito comum na Renascença e no Barroco.
Suítes francesas e suítes para violoncelo, de J.S. Bach
Suite bergamasque, de Claude Debussy
Suíte Quebra-Nozes, de Tchaikovski
 Suíte de escritório, conjunto de programas para computador com aparência uniforme e capacidade de compartilhar dados entre si.
 Suíte de Internet, conjunto de programas para computador específicos para o acesso à internet.
 Suites à Buffon, extensa coleção de livros francesa de História Natural.
 Suíte, nome comummente dado ao quarto de dormir com um banheiro anexo (salle de bains en suite).